Az 1995-ös női vízilabda-Európa-bajnokságnak Ausztriában, Bécs adott otthont 1995. augusztus 17. és augusztus 27. között. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t az olasz válogatott nyerte, története során először.

A magyar csapat ezüstérmes lett, a döntőben 7–5-re kapott ki az olaszoktól.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot négy darab, három csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a középdöntőbe, a harmadik helyezettek a 9–12. helyért játszhattak egy újabb csoportban. A középdöntőben a nyolc csapat két, négycsapatos csoportot alkotott, ahol újabb körmérkőzéseket rendeztek. Innen az első két válogatott jutott be az elődöntőbe, a harmadik és negyedikek az 5–8. helyért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1995-ös férfi vízilabda-Európa-bajnokság

N1995
Európa-bajnokság N